GO poate fi:

 Go, joc de strategie
 Insulele Glorioase, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Goiás, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Gorizia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Calcul
 Gigaoctet (Go), o unitate de informație sau de stocare a calculatorului
 Go (limbaj de programare), la fel cunoscut ca Golang

Legături externe 
 
  „GO” la acronymfinder.com